Héraclès, écrit aussi Heracles, Héraklès ou Herakles, est l'un des héros de la mythologie grecque, qui correspond à l’Hercule de la mythologie romaine, célèbre pour ses douze travaux.

Son nom désigne également :

Personnes et organisations 
 Héraclès, fils d'Alexandre le Grand et de Barsine ;
 Heracles Almelo, club de football néerlandais basé à Almelo ;
 Herakles, entreprise française de l'industrie aérospatiale, intégrée dans Safran ;
 Herakles Farms, entreprise américaine de production d’huile de palme ;

Art 
 La Folie d'Héraclès, tragédie d’Euripide ().
 Héraclès, statue de bronze du  conservée au musée Pio-Clementino du Vatican ;
 Héraklès archer, sculpture d'Antoine Bourdelle (1909), et
 Héraklès archer, exemplaire de la même statue installé comme monument aux morts à Toulouse ;
 Héraklès, ballet de Maurice Thiriet (1953) ;
 Héraklès, bande dessinée d’Édouard Cour ;

Sciences et techniques 
 (5143) Héraclès, en astronomie, un astéroïde ;
 Herakles, radar naval fabriqué par Thales ;
 HERACLES, projet de sonde spatiale  des agences spatiales européenne et JAXA ;
 Heracles inexpectatus, genre de perroquet préhistorique.

Voir aussi 
 

Nom théophore